Autoriteit Consument en Markt, een Nederlandse toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht.
 Association for Computing Machinery, een Amerikaans wetenschappelijk genootschap op het gebied van computers en informatica
 Aritmogene Cardiomyopathie, een hartspierziekte die ritmestoornissen tot gevolg heeft
 Aan- en verkoop Coöperatie Meppel, een voormalige veevoederfabriek, in 2002 opgegaan in Agrifirm
 Antwerps Collegium Musicum, een Antwerps muziekgezelschap
 Algemeen circulatiemodel, een wiskundig model dat de algemene circulatie van de atmosfeer of oceaan van een planeet beschrijft
 Automobile Centre Mechelen, een vestiging van acm autogroep te Mechelen, met concessies voor de merken Volkswagen, Skoda, Audi en Seat
 Korps Autos-Canons-Mitrailleuses, een Belgische eenheid in de Eerste Wereldoorlog